La prunelle est un fruit ;
 La Prunelle est une série télévisée française ;
 Prunelle, série de bande dessinée française ;
 Prunelle est un personnage de la bande dessinée Gaston Lagaffe ;
 La prunelle désigne la pupille de l'œil ;
 Victor Prunelle (1777-1853), médecin et homme politique français.

Homonymie de titre